Fatiga mecànica, el deteriorament miscroscòpic de mecanismes, estructures o elements d'aquestes a causa de tensions baixíssimes perllongades durant gran temps 
 Fatiga muscular, cansament degut a un esforç físic més intens o durant més temps que l'habitual 
 Fatiga crònica, malaltia rara que provoca gran cansament i dolor extrem quan l'individu que la pateix fa qualsevol mena d'esforç físic 
 Fatiga mental, estat d'alerta extrema de la ment i del cos generada com a resposta en un individu que s'exposa a un perill físic precís i imminent, però que s'allarga almenys unes setmanes de manera continuada, encara que ja no hi hagi aquest perill o no hi hagi estat mai